Александр Григорьевич Вольфович (род. 28 июня 1967, Казань, ТАССР, РСФСР, СССР) — белорусский военачальник. Начальник Генерального штаба — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь с 20 января 2020 по 26 января 2021 года, генерал-лейтенант (2021).

Из-за нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Александр Григорьевич Вольфович родился 28 июня 1967 года в Казани в семье военнослужащего. Отец — Григорий Александрович Вольфович, подполковник в отставке.

Указом Президента Республики Беларусь 20 января 2019 года назначен начальником Генерального штаба — первым заместителем полковника 51-я гвардейская Оршанская Краснознаменная ордена Александра Невского артиллерийская бригада.
Награждён государственными наградами Республики Беларусь и медалями СССР.

Международные санкции 
После начала вторжения России на Украину в 2022 году Вольфович был включён в санкционный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США и в «». Так же, из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 12 апреля 2022 под персональными санкциями Японии. С 25 февраля 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза. С 27 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 3 марта 2022 года находится под санкциями Японии. С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии.  С 8 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании, Канады. С 18 марта 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии. 

Указом президента Украины Владимира Зеленского с 7 сентября 2022 года находится под санкциями Украины.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны РБ

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии Республики Беларусь
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Генерал-лейтенанты (Белоруссия)
Начальники Генштаба Вооружённых Сил РБ
Персональные санкции ЕС против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине